Brun kan syfta på:

 Brun – en färg
 Brun (efternamn) – ett efternamn i Danmark med stavningen Bruun
 Brun (hudfärg) – personer med brun hudfärg
 Brun (hästfärg) – en beteckning för en hästfärg
 Brun (ätter) – medeltida danska och svenska frälseätter
 Altarbrun – en benämning på altarklädsel